Халозе (; вимова [ˈXaːlɔzɛ]) — географічний субрегіон Словенії. Це на північному сході країни, в регіоні Штирія.

Загальна характеристика 
Халозе - це горбиста місцевість, яка проходить приблизно на схід-захід, обмежена кордоном з Хорватією на південь та річками Дравіня та Драва на півночі. Загалом він складає приблизно    де живуть близько 21 000 людей в семи муніципалітетах ( Циркулане, Горишниця, Майшперк, Подлехник, Видем, Заврч і Жетале).  Зі свого західного кінця біля Маколе вона проходить відносно вузьким поясом південний захід - північний схід аж до Заврча, приблизно 40 км в довжину. Західна його частина лісиста густими буковими та сосновими лісами, а східна - відома виноградарська зона ще з римських часів.

Геологія 
Хоча Халозе має схожий клімат з рештою долини Драви, він геологічно відрізняється. Його ґрунти, як правило, середньо- третинний пісковик на основі доломітової породи. Розташовані в південній частині долини Драви, Халозькі пагорби піднялися до висихання Паннонського моря у фінальну фазу в середині епохи плейстоцену, приблизно 600 000 років тому. Вода прорвала собі шлях через сучасну ущелину Джердап на річці Дунай і швидко стікала, викликаючи сильну ерозію погано закріпленого пісковика і, отже, крутих схилів.  Найвища точка Халозе знаходиться в Єловицях, на 623 м.

Діалект 
Галозький діалект - один із паннонських діалектів розмовної словенської мови.

Вино 
Халозе - це один із семи районів виноробного регіону Подравина, решта - Лютомер - Ормож, Радгона - Капела, Марібор, Прекмур'є, Центральнословенські пагорби та Шмаре – Вірштань.

Виноградарство в Халозе було розпочате кельтами ще в 4 столітті до нашої ери, а поширилося з приходом римлян. Християнство також продовжило традицію, оскільки вино відігравало важливу роль в їх обрядах. Слов’янські племена, які згодом оселилися в Халозе, взяли на себе вирощування лози від своїх попередників. 

Виноградники тут здебільшого вистилають верхні схили схилів, оскільки нижні схили часто утримуються в надмірній тіні. Традиційна обробка горизонтальних ліній виноградної лози включала завдання зворотного перенесення ґрунту від нижнього ряду до верху. Коли ряди оброблялись зверху вниз, ґрунт, як правило, ковзав вниз, і для належного утримання виноградників грунт, зібраний внизу, повинен був повертатися вгору. На вертикально посаджених виноградниках на менш крутих схилах ця робота вже не настільки необхідна, як колись, але на більшості ділянок дозволяється рости трава між рядами, щоб мінімізувати ерозію.

Білі вина домінують у цій місцевості. Laski Rizling - це найбільш часто висаджуваний виноград, який в основному використовується для виробництва середньо сухого, злегка сиропованого вина. Однак випускається і сухий Ласкі Різінг. Серед інших популярних білих вин - Трамінець, Белі Піно, Совіньйон та Ренскі Різлінг. Єдиним червоним, що виробляється у значних кількостях, є Модрі Піно.  Haložan - це суміш місцевого виробництва Laski Rizling, Sauvignon, Beli Pinot та Sipon, яка досить добре старіє.  Його часто змішують з газованою водою, щоб зробити шорлє .

Більшість вин, вирощених у Халозе, виробляють, зберігають та розливають у Птуй у сусідньому районі Центральних Словенських пагорбів.

Пам'ятники 
Замок Борл, про який вперше згадується в письмовій формі в 1199 році, знаходиться на високому скелястому виступі з видом на стародавній перехід через річку Драву. Під час Другої світової війни замок використовувався окупаційними німцями як табір для інтернованих, а після війни він був переобладнаний під готель, але потім був порожнім і занедбаним. Нещодавно держава взяла на себе турботу і взялася за її архітектурну реставрацію.

Див. також 
 Хорватське Загір’я

Примітки

Посилання 
 Туристична зона Халози – Загор’є
 Haloze.net
Природа Словенії
Географія Словенії